Agnanesi – abitanti di Agnana Calabra
Agnanesi – abitanti di Agnano (San Giuliano Terme)